

Новомихайловка — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Новомихайловка — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область

Новомихайловка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Новомихайловка — селище, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Новомихайловка — присілок, Дуванський район, Башкортостан
 Новомихайловка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Новомихайловка — село, Локтівський район, Алтайський край
 Новомихайловка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Новомихайловка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Новомихайловка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Новомихайловка — присілок, Томський район, Томська область
 Новомихайловка — присілок, Федоровський район, Башкортостан
 Новомихайловка — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Михайловка
 Новомихайлівка

ru:Новомихайловка